Enrique Rodríguez peut désigner :
 Enrique Rodríguez (1951-2022), boxeur espagnol ;
 Enrique Rodríguez (1952-), joueur de rugby à XV australo-argentin ;
 Enrique Rodríguez, homme politique uruguayen ;
 Enrique Rodríguez, gouverneur de Córdoba.